La LEN Euroleague 2007-2008 è stata la quarantacinquesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Le squadre partecipanti sono state 42, in rappresentanza di 21 federazioni LEN. Il torneo si è svolto in tre fasi a gironi seguite dai quarti di finale e dalla Final Four, disputata a Barcellona.

Per la terza stagione consecutiva si sono affrontate in finale Pro Recco e Jug Dubrovnik: i liguri, campioni uscenti, si sono riconfermati campioni d'Europa vincendo la loro quinta coppa, dopo aver superato i croati ai supplementari.

Primo turno di qualificazione
Le prime quattro classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva; le quinte e le seste passano al secondo turno di Coppa LEN.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Stefano Tempesti, Massimo Giacoppo, Norbert Madaras, Andrea Mangiante, Tamás Kásás, Vladimir Vujasinović, Maurizio Felugo, Alberto Angelini, Tibor Benedek, Alessandro Calcaterra, Vanja Udovičić, Arnaldo Deserti, Goran Fiorentini.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com

Altri progetti

Sport acquatici nel 2007
Sport acquatici nel 2008
Edizioni della LEN Euroleague